Габер () — село в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Драгоман. Население составляет 549 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Габер, в состав которого входит Габер, должность кмета (старосты) исполнял Йордан Андреев Йорданов (ЛИДЕР) по результатам выборов 2009 года, затем кметом был избран Тодор Тодоров.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Софийской области